Премия Кавли () — научная премия, учреждённая норвежским филантропом Фредом Кавли в 2007 году. Премия вручается один раз в два года, начиная с 2008 года, за выдающиеся достижения в астрофизике, нанотехнологиях и неврологии. Премия состоит из 1 миллиона долларов на каждую область от . Также каждому лауреату вручается золотая медаль и диплом.

Кавли так объясняет выбор наук: «Я решил поддержать три области науки: одна занимается самым большим, другая — самым маленьким, третья — самым сложным». Он позиционирует свою премию как альтернативу Нобелевской премии, критикуя последнюю за консервативность.

Соучредители премии: Фонд Кавли, Норвежская академия наук и министерство образования и исследований Норвегии.

Лауреаты 

Первые лауреаты премии были объявлены в Нью-Йорке и Осло 28 мая.

Астрофизика

Нанотехнологии

Нейронауки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Фонд Кавли (на англ. языке) 

Кавли
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Награды по физике
Награды в области астрономии
Астрофизика
Нанотехнология
Награды в области технических наук
Неврология
Биологические награды
Медицинские награды
Премии Норвегии